Orgull i prejudici (novel·la), escrita per Jane Austen
 Pride and Prejudice (pel·lícula de 1940), pel·lícula de 1940 protagonitzada per Greer Garson i Laurence Olivier
 Pride & Prejudice (pel·lícula de 2005), pel·lícula de 2005 protagonitzada per Keira Knightley